Brjanskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Brjanskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, bis 1935: Pruszischken, 1935 bis 1946 Preußendorf, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen
 Brjanskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, bis 1938: Tarputschen, 1938 bis 1946 Tarpen, Kreis Insterburg, Ostpreußen